Сан Алехандро има више значења:

 Сан Алехандро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Алехандро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Алехандро, Ел Сокоро (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Алехандро, Ел Уизачал (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Алехандро (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Алехандро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алехандро, Ранчо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику